Прибиш, також Прибіш, Прібіш — слов'янське особове ім'я та прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Прибиш Анатолій Іванович — український радянський діяч.
 Прибиш Володимир Павлович — український солдат; учасник російсько-української війни.
  — словацький поет

Примітки 

Слов'янські прізвища